Elery ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elery (Georgia), im Heard County
 Elery (Ohio), im Henry County